Марьин — русская фамилия.
 Марьин, Александр Иванович (1897—1939) — советский общественный деятель.
 Марьин, Алексей Борисович (1964—2016) — советский и российский хоккеист, вратарь.
 Марьин, Иван Ильич (1922—1999) — Герой Советского Союза.
 Марьин, Михаил Иванович (1897—1987) — советский офицер, генерал-майор инженерных войск.

Топоним 

 Марьин — хутор, Беловский район, Курская область

См. также 

 Марьина
 Марьино
 Марин